Фрэнсис Уильям Тайлер (; 11 декабря 1904 — 11 апреля 1956) — американский бобслеист, олимпийский чемпион 1948 года среди экипажей-четвёрок.

Биография 
До 1940-х годов Тайлер работал полицейским, позже занялся страховой деятельностью. Выступал за команду «Лейк-Плэсид Сноу Бёрдз», в 1941 году выиграл чемпионат США среди экипажей четвёрок. Спустя 7 лет Тайлер вместе с Биллом д'Амико, Пэтом Мартином и Эдом Римкусом выиграли золотые медали соревнований Олимпийских игр 1948 года в Санкт-Морице.

Известно, что после каждого заезда Тайлер закуривал сигарету, что стало его отличительной чертой. В 1949 году он стал лицом рекламной кампании марки сигарет Camel, за что в 1952 году не был допущен к соревнованиям на Олимпийские игры как заключивший контракт с коммерческой организацией и поехал туда только в качестве тренера.

В 1956 году Тайлер был тренером сборной США на играх в Кортина-д'Ампеццо. Он перенёс грипп и спустя менее чем два месяца скончался от сердечного приступа.

Ссылки 
 

Бобслеисты США
Олимпийские чемпионы по бобслею
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1948 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1936 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1948 года
Умершие от сердечной недостаточности